Crows ist der Name von:

 Crows (Arkansas), Ort im US-Bundesstaat Arkansas
 Crows (Virginia), Ort im US-Bundesstaat Virginia
 Crows (Band), deutsche Metal-Band
 Crows (Manga), einer Mangaserie

Siehe auch:
 Crow
 Kraus